Openbaar betekent voor iedereen toegankelijk.

Openbaar kan verwijzen naar:
 Openbare aanbesteding
 openbaar ambtenaar
 openbare bibliotheek
 openbaar kunstbezit
 openbaar onderwijs
 openbare overheidsinformatie
 openbare ruimte
 openbare verkoop oftewel executoriale verkoop
 openbaar vervoer
 openbare voorzieningen
 openbare weg